Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des deutsch-spanischen Popsängers Alvaro Soler. Den Schallplattenauszeichnungen zufolge hat er bisher mehr als vier Millionen Tonträger verkauft. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single Sofia mit über 1,2 Millionen verkauften Einheiten.

Alben

Studioalben

Kompilationen

EPs

Singles

Als Leadmusiker

Als Gastmusiker

Musikvideos

Autorenbeteiligungen

Sonderveröffentlichungen

Alben

Lieder

Promoveröffentlichungen

Statistik

Chartauswertung

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Weblinks 
Charts:
 Chartquellen: DE AT CH IT ES

Diskografie:

Einzelnachweise 

Soler, Alvaro